Су́олиярви () — ряд финских топонимов.

  — посёлок близ Пуоланка
  — озеро близ Рованиеми
 Суолиярви — озеро близ Хямеэнлинна
 Суолиярви — озеро близ Хювинкяа
 Суолиярви — озеро близ Тампере